Список ультра-піків Центральної Азії — це список всіх 75-ти «ультра-піків» Центральної Азії з відносною висотою () 1500 м і більше.

Список включає доволі високі вершини з максимальною абсолютною висотою до 6000-7500 м. У список входить 10-ть вершини, які належать до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Каракуми

Памір

Паміро-Алай

Тянь-Шань

Алтайський регіон і Монголія 

Примітка. HP — найвищий «ультра-пік» гір, гірського масиву чи гірського хребта, зазвичай без офіційної назви.

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 List — Central Asian Republics. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 13-11-2017
 List — Mongolia. Ultra-Prominences Peaklist.org  Процитовано 13-11-2017
 List — NW China. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 13-11-2017
 List — Russia. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 13-11-2017
 Map — Central Asia 
 Map — High Asia 

 
Центральна Азія
Ультра-піки
Ультра-піки